Il nome di São João Batista si riferisce a due diversi comuni Brasiliani:  

São João Batista (Santa Catarina), comune dello stato di Santa Catarina;  
São João Batista (Maranhão), comune dello stato del Maranhão;  
São João Batista do Glória, comune dello stato del Minas Gerais.